tulipan – rodzaj roślin cebulowych z rodziny liliowatych
 tulipan – rodzaj improwizowanej broni białej wykonanej ze stłuczonej butelki
 2S4 Tulipan – radziecki moździerz samobieżny
 Tulipan – polski serial telewizyjny z 1986 r.
 Tulipan (właśc. Jerzy Kalibabka) – polski rybak i przestępca-uwodziciel
 Centrum Handlowe Tulipan – centrum handlowe w Łodzi

Zobacz też 
 tulipomania